L'équipe d'Arabie saoudite de football s'est qualifiée pour la coupe du monde 2006 en Allemagne. Elle a affronté la Tunisie le , l'Ukraine le  et l'Espagne, le .

Qualifications

Maillot 

Le maillot de l'équipe d'Arabie saoudite est fourni par l'équipementier Puma.

Effectif 

Le , le sélectionneur, Marcos Paqueta, a annoncé une liste composée de vingt-trois joueurs pour le mondial.

Compétition

Matchs

Buteurs

Liens externes 

 Fifaworldcup.yahoo.com - Équipe d'Arabie saoudite

Arabie saoudite
2006
Sport en Arabie saoudite en 2006